Friedländer (Friedlander či Friedlaender) je příjmení odvozené z názvu místa původu – Friedlandu. Mezi nositele patří:

 Běla Friedländerová (1900–1965), česká sportovkyně, cvičitelka a autorka příruček cvičení pro ženy
 Erik Friedlander (* 1960), americký hudebník
 Ernst Friedländer (1841–1903), německý archivář
 Friedrich Friedländer (1825–1901), malíř
 Jan Friedländer (1839–1892), český politik židovského původu, starosta Královských Vinohrad
 Lee Friedlander (* 1934), americký fotograf
 Saul Friedländer (* 1932), izraelský historik

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení